Ich bin ein entflohener Kettensträfling ist
 der Alternativtitel von Jagd auf James A., US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1932
 Ich bin ein entflohener Kettensträfling (1968), Italowestern aus dem Jahr 1968